Tauwhare Falls ist der Name folgender Wasserfälle auf der Nordinsel Neuseelands: 

 Tauwhare Falls (Bay of Plenty)
 Tauwhare Falls (Hawke’s Bay)